On wheel charges – spese addizionali del nolo marittimo riferite al trasbordo del container su treno o su camion
 Oscillating water column – colonna d'acqua oscillante    pelamis la patata